Ken kan syfta på:
 Ken (namn) – ett mansnamn och en lista med personer med namnet Ken
 Ken (Barbiedocka) – dockan Barbies "pojkvän" 
 Ken (Street Fighter) – en spelfigur i Street Fighter

Geografi

Ryssland 

 Kem, ort, Karelska republiken,

Storbritannien 

 Water of Ken, vattendrag, Skottland,

Sverige 

 Ken, Östergötland, sjö, Östergötlands län, 

Robotskapade Rysslandförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar